PL, pl of

Polen, Pools
Pools - de West-Slavische taal die in Polen gesproken wordt, met taalcode pl volgens ISO 639
.pl - het top-level-domein voor Poolse internetpagina's
Polen - met PL als landcode voor Polen volgens ISO 3166-1
Zie ook ISO 3166-2:PL - geocodes, voor Poolse woiwodschappen

Politieke partijen
 Pendawa Lima - een voormalige politieke partij in Suriname
 Pertjajah Luhur (Javaans voor 'Vol vertrouwen') - een politieke partij in Suriname
 Partido Liberal (Brazilië) - een bestaande Braziliaanse liberale partij
 Partido Liberal (Chili) - een Chileense liberale partij
 Democratische Partij - demokraci.pl - een Poolse sociaal-liberale partij
 Liberale Partij (Brazilië) (Partido Liberal) - benaming van 2 opgeheven Braziliaanse partijen

Afkortingen, symbolen en codes
plaats
woonplaats
plaatselijk
meervoud (taal) - pluralis
planten of plantaardig
poiseuille - een oude eenheid van dynamische viscositeit, symbool Pl
Performance Level - veiligheidsniveau uit de NEN-EN-ISO 13849
Private Line - een ruisonderdrukkingssysteem bij radiocommunicatie, zie CTCSS

Overigen 

 PL-lamp